Taschijew ist der Familienname folgender Personen:

 Kamoliddin Taschijew (* 2000), kirgisischer Fußballspieler
 Kamtschibek Taschijew (* 1968), kirgisischer Politiker